Mendeleev 
 Dmitrij Ivanovič Mendeleev – Chimico russo
 2769 Mendeleev – Asteroide della fascia principale
 Tavola di Mendeleev – Tavola degli elementi chimici